Apocrypha bezeichnet:
 ein US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2009, Apocrypha (2009)
 ein US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2011, Apocrypha (2011)
 eine US-amerikanische Power- und Thrash-Metal-Band, siehe Apocrypha (Band)

Siehe ferner:
Apokrypha, eine deutsche Extreme-Metal-Band